Snowflake (englisch für Schneeflocke) bezeichnet:

 Snowflake (Arizona), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Snowflake (Skisprungschanze), Skisprungschanze in den Vereinigten Staaten
 Generation Snowflake, eine in den USA um 1990 geborene Generation
 Snowflake Inc., ein cloud-basierter Plattformanbieter aus Kalifornien
 Snowflake (Tor), ein (temporärer) Proxy als Zugang für das Tor-Netzwerk

Siehe auch:

 Schneeflocke (Begriffsklärung)